Neoaves — таксономічна група птахів, що складається з усіх сучасних птахів (Neornithes або Aves), за винятком Paleognathae (безкілеві і близькі до них) і Galloanserae (качки, кури і близькі).

Філогенія 
Відносини у середині групи є причиною суперечок між дослідниками. Деякого консенсусу досяг американський палеонтолог Даррен Найш, який у 2012 році підсумував всі сучасні дослідження.

Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014) та Yury, T. et al. (2013).:

Примітки 

Птахи
Надряди хордових